

Astronomia 
8609 Shuvalov – asteroide del sistema solare

Persone 
 Aleksandr Ivanovič Šuvalov – politico russo
 Andrej Šuvalov – schermidore russo
 Ivan Ivanovič Šuvalov – mecenate russo
 Maksim Šuvalov – hockeista russo (1993-2011)
 Pëtr Ivanovič Šuvalov – politico russo
 Viktor Šuvalov – hockeista su ghiaccio russo

Pagine correlate 
 Šuvalova